SX steht für:

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Griechenland
 Simplex, gerichtete Kommunikation in der Kommunikationstechnik; siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Siemens PC-SX, ein Mikrocomputer der Firma Siemens für den industriellen Einsatz in der Automatisierungstechnik
 Skybus Airlines, ehemalige amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 SkyWork Airlines, schweizerische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 St. Lucia Airways ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Supercross, Variante des Motocross im Motorradsport
 Symphony X, amerikanische Progressive-Metal-Band
 Ordenskürzel für Xaverianer-Missionare
 Sint Maarten, als Landescode nach ISO 3166-1

SX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Inverness
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland

SX